Charles Bouchard des Carneaux (1768-1824), un homme politique français ;
 Nicolas Prou des Carneaux (?-1640), le gouverneur des pages de la Petite Écurie et historiographe du roi.